Le designazioni di Bayer a Velorum e A Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

 a Velorum (HD 75063)
 A Velorum (HD 72108)